Genocidio hace referencia a varios artículos:

 Genocidio, crimen contra la humanidad.
 Genocidio armenio
 Genocidio camboyano
 Genocidio de Ruanda
Genocidio de Tasmania
Genocidio zúngaro
 Genocidio guatemalteco
Genocidio de Timor Oriental
Genocidio del Putumayo
 Genocidio herero y namaqua
 Genocidio selknam
 Genocidio congoleño (1885-1908)
 Genocidio congoleño (1998-2004)
 Genocidio (Derecho español)

Genocidios
Masacres